Název Svobodka má více sídel:
 Svobodka (Myštice), část obce Myštice v okrese Strakonice
 Svobodka (Halže), část obce Halže v okrese Tachov